Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 13 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Квалификация соревнований началась в 17:30 по местному времени (UTC+9), а финальные раунды в 20:00. Всю дистанцию участницы пробежали классическим стилем. Действующей олимпийской чемпионкой в спринте являлась норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла.

Медалисты

Результаты

Квалификация 
В следующий раунд соревнований выходят 30 сильнейших спортсменок.

Четвертьфинал 
В четвертьфинальном раунде участвуют 30 спортсменок, разделённые на 5 забегов по 6 лыжниц в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсменки из каждого забега, а также 2 спортсменки с лучшим временем (LL).

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Полуфинал 
В полуфинальном раунде участвуют 12 спортсменок, разделённые на 2 забега по 6 лыжниц в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсменки из каждого забега, а также 2 спортсменки с лучшим временем(LL).

Забег 1

Забег 2

Финал

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)